Il sogno è la visione onirica durante il sonno. Sogno o sogni può inoltre riferirsi a:

Musica 
 Sogno/Mamma mammana – singolo di Mietta del 1988
 Sogno – album di Andrea Mingardi del 1993
 Sogno – singolo di Andrea Mingardi del 1993
 Sogno – album di Andrea Bocelli del 1999
 Sogno – singolo di Gianna Nannini del 2009

Fumetti
 Sogno – personaggio dei fumetti DC Comics, protagonista della serie Sandman
 Sogno – luogo immaginario dei fumetti DC Comics

Altro 
 Edgardo Sogno – politico italiano
 Sogno (ma forse no) – commedia di Luigi Pirandello del 1929
 Sogno – microcamera fotografica prodotta dalla Ducati tra il 1940 e il 1950 (35mm 18x24)
 Sogno – rivista italiana di fotoromanzi
Sogni
 Sogni – film del 1990 diretto da Akira Kurosawa
 Sogni – programma televisivo italiano

Pagine correlate 
 Il sogno